George Passmore – giocatore di lacrosse statunitense
Matt Passmore – attore australiano
William Passmore – giocatore di lacrosse statunitense, fratello di George